Виллановафорру () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Южная Сардиния.

Население составляет 680 человек (30-06-2019), плотность населения составляет 62,21 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 9020. Телефонный код — 070.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.villanovaforru.ca.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/

Примечание